Ermida de Nossa Senhora dos Aflitos — em Lagos, Algarve, Portugal
 Igreja de Nossa Senhora dos Aflitos (Fenais da Luz) — em Fenais da Luz, Açores, Portugal
 Igreja de Nossa Senhora dos Aflitos (São Paulo) — em São Paulo, São Paulo, Brasil

Ver também 
 Romaria de Nossa Senhora dos Aflitos

Desambiguação